Кальбе (нем. Calbe) — топоним.

 Кальбе (Заале) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
 Кальбе (Мильде) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
 Кальбе (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.